Углов — русская фамилия.

Известные носители:
 Углов, Владимир Васильевич (род. 1954) — советский и белорусский учёный, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики твёрдого тела Белорусского государственного университета.
 Углов, Георгий Игоревич (1949—1995) — советский хоккеист.
 Углов, Никита Сергеевич (род. 1993) — российский легкоатлет.
 Углов, Фёдор Григорьевич (1904—2008) — советский, российский хирург.

Псевдонимы 
 Алексей Углов — псевдоним Лидии Чуковской.